Wykolejeni (Aszantka; Historia jakich wiele) – polski film z 1913 roku
 Wykolejeni – radziecki film z 1926 roku